Баньизо́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент коммуны — Шаранта Приморская. Входит в состав кантона Мата. Округ коммуны — Сен-Жан-д’Анжели.

Код INSEE коммуны — 17029.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 187 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 108 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 79 были экономически активными, 29 — неактивными (показатель активности — 73,1 %, в 1999 году было 70,4 %). Из 79 активных жителей работали 71 человек (36 мужчин и 35 женщин), безработных было 8 (5 мужчин и 3 женщины). Среди 29 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Баньизо 

Коммуны департамента Приморская Шаранта